Bokstavsfrekvens innebär hur ofta olika bokstäver förekommer i skriven text, vilket studeras flitigt inom kryptografins frekvensanalys. Frekvensfördelningen är inte given för ett visst språk, eftersom alla författare skriver något olika. Linotype-maskiner sorterade bokstävernas frekvens som etaoin shrdlu cmfwyp vbgkqj xz baserat på erfarenhet och sed hos användarna. Likaså kodar modern internationell morsekod de vanligaste bokstäverna till de kortaste symbolerna. Liknande idéer används i moderna datakompressionstekniker såsom Huffmankodning. 

Nyare analyser visar att bokstavsfrekvenser, liksom ordfrekvenser, tenderar att variera, både vad gäller författare och ämne. Man kan inte skriva en uppsats om Xenon utan att använda bokstaven X ofta, och olika författare har vanor som kan återspeglas i deras användning av bokstäver, bigram, trigram, ordfrekvenser, ordlängder och meningslängder. Frekvenserna för dessa enheter kan räknas ut för specifika författare, och användas för att bevisa eller motbevisa författarskap till texter.

Noggranna genomsnittliga bokstavsfrekvenser kan bara fås fram genom att analysera ett stort antal representativa texter. Med tillgängligheten i moderna datorer och stora textsamlingar, görs sådana beräkningar lätt.

Relativa bokstavsfrekvenser i olika språk

* – se İ

Se även 
 Frekvensanalys
 Scrabble
 Språkstatistik

Referenser 

Skrift
Kryptologi